AJK steht für:
 Adolf-Jäger-Kampfbahn, ein Fußballstadion in Hamburg
 Flughafen Arak (IATA-Code), iranischer Flughafen
 Allied Air (ICAO-Code), eine nigerianische Fluggesellschaft
 Asad Kaschmir, ein Gebiet in der Region Kaschmir
 Arbeitskreis junger Kriminologen, siehe Kritische Kriminologie

ÁJK steht für:
 die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Pécs

 
Abkürzung